Константи́н Леони́дович Лука́шик (, , БССР, СССР) — советский и белорусский стрелок, олимпийский чемпион в стрельбе из малокалиберного пистолета (1992). Заслуженный мастер спорта СССР (1992). Самый юный олимпийский чемпион в истории стрелкового спорта.

Стал олимпийским чемпионом в возрасте 16 лет и 312 дней в составе Объединённой команды. Таких юных олимпийских чемпионов-мужчин не было за всю историю ни советского, ни белорусского спорта.

Биография 
Лукашик родился в городе Гродно Белорусской ССР. Спортом начал заниматься с 12 лет. Выступал за гродненский клуб «Динамо». В 1991 году выступал в составе сборной СССР, и занял первое место на чемпионатах мира и Европы среди юниоров. С 1992 года стал выступать за сборную Белоруссии.

В 1992 году отправился на Олимпийские игры в Барселоне, где завоевал золотую медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м. Константин Лукашик неоднократно становился чемпионом Беларуси и призёром чемпионатов мира и Европы.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ISSF 
 
 Константин Лукашик — статья на сайте НОК Республики Беларусь

Стрелки СССР
Стрелки Белоруссии
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1992 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года